Christian Beldi (né à Bucarest, 1958) est un pianiste roumain. Il est professeur au Collège de musique Robert Schumann à Düsseldorf.

Liens externes  
  
  

Naissance en 1958
Naissance à Bucarest
Pianiste roumain